Деление Рима на районы берёт начало со времён Древнего Рима. Первое разделение на районы известно с VI века до н. э. Современный итальянский термин «район» () происходит из вульгарной латыни () и используется со Средних веков для обозначения частей исторического центра Рима. Число районов города менялось несколько раз. В настоящее время Рим разделён на 22 района.

Древний Рим 
Первое известное разделение на районы было введено Северием Туллием в VI веке до н. э. Тогда Рим был поделён на 4 района () в пределах померия.

В это административное деление не был включён ни Капитолий, возможно, потому что он рассматривался как отдельное оборонительное поселение и общественный религиозный центр, ни Авентин, находившийся тогда за пределами померия. При императоре Августе в 7 году до н. э. с целью полного включения всех населённых территорий Рима, число районов города было увеличено с четырёх до четырнадцати. Только один из 14-и округов (Transtiberim) располагался на правом берегу Тибра.

Такое деление Рима на 14 регионов просуществовало до VII века, когда Рим был заново поделён на 7 районов. С падением Римской империей и упадком самого Рима официальное административное деление было прекращено.

Средневековье 
Лишь в XII веке стало намечаться новое деление на 12 районов, причём возникло оно не по указу властей, а по консенсусу среди местного населения. Границы и названия районов определились и были закреплены официально в XIII веке. С учётом Трастевере их стало 13. В Средние века границы между районами часто оставались нечёткими, так как были населены лишь их центры, а окраины оставались пустынными, и необходимости в точных границах не было. В Эпоху Возрождения началась интенсивная реорганизация города. Многие бывшие пустыри внутри крепостных стен были заселены. Началось строительство новых улиц и фонтанов. Появилась необходимость в определении чёткого административного деления. В 1586 году папа Сикст V дополнил план города четырнадцатым по счёту районом Борго. Это деление сохранилось, благодаря слабому демографическому росту, практически без изменений вплоть до XIX века.

Новое время 
Во время французской оккупации города в 1798 году Рим был разделён на 12 районов:

Вскоре наполеоновский Рим был поделён на 8 частей, названных «судами» ():

Важной особенностью нового деления было то, что на всех улицах были установлены таблички с указанием, к какому району принадлежит данная улица. Районы сохранились в таком виде до объединения Италии.

Объединённая Италия 
После объединения Италии и переноса столицы в Рим в 1871 году началась интенсивная урбанизация как внутри стены Аврелиана, так и за её пределами. Город был снова разделён на 14 районов, к которым в 1874 году добавился Эсквилино, бывший ранее частью Монти. В начале XX века районы приобретают современные формы и названия. Их число постепенно увеличивается и к 1920-м годам достигает современных 22. Тогда же административное деление города было дополнено кварталами (), возведёнными вне стены Аврелиана. Прати стал последним районом Рима и единственным, кроме Борго, вне стены Аврелиана и не входящим полностью в Муниципий I.

См. также 
 Кварталы Рима
 Пригороды Рима
 Зоны Рима

Примечания

Литература

Ссылки 
 Районы Рима
 Информация о районах Рима
 Достопримечательности по районам Рима
 Карта районов Рима на Google Maps